Браве:
 Браве, Иоахим Вильгельм фон (1738—1758) — немецкий драматург
 Браве, Огюст (1811—1863) — французский физик и один из основателей кристаллографии